ELP – trio rockowe Emerson, Lake and Palmer
 ELP – elastin-like polypeptides (polipeptydy elastynopodobne)
 ELP – kod IATA Portu lotniczego El Paso